Kenkel ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Kenkel (1876–1945), deutscher Journalist und Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Frauke Kenkel (* 1978), deutsche Klassische Archäologin
 Friedrich Kenkel (1885–1948), deutscher Pädagoge und erster Leiter der Pädagogischen Akademie in Vechta